Шукавское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнехавском районе Воронежской области.

Административный центр — посёлок Шукавка.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 посёлок Шукавка,
 посёлок Васильевка 2-я,
 посёлок Воля.

Примечания 

Муниципальные образования Верхнехавского района
Сельские поселения Воронежской области